2 miejscowości w Estonii:
 Jäätma – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Rakke.
 Jäätma – wieś w prowincji Lääne Viru, w gminie Sõmeru.